Гетин:

 Гетин — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.
 Гетин, Питер (1940—2011) — британский автогонщик.